Гильдия продюсеров Америки (, сокр. PGA) — ассоциация, представляющая телевизионных продюсеров, кинопродюсеров и продюсеров новых медиа в Соединенных Штатах. Членами PGA являются более 4700 человек, занимающихся продюсированием по всему миру. Её сопредседателями являются Марк Гордон и Хоук Кох.

PGA предлагает ряд преимуществ для своих членов, в том числе медицинское страхование и пенсионное обеспечение, семинары и обучающие программы, доступ на специальные показы фильмов во время сезона вручения премии Американской киноакадемии, а также помощь в условиях труда.

Известна вручением своей кинопремии — «Премии Гильдии продюсеров США».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Премия Гильдии продюсеров США
продюсеры
Кинематограф США
Кинематографические гильдии
Гильдии США
Организации по алфавиту
Организации, основанные в 1962 году